Dynamite bezeichnet:

 AEW Dynamite, US-amerikanische Wrestling-Show
 Dynamite (Freizeitpark Plohn), eine Achterbahn im Freizeitpark Plohn
 Dynamite (Jermaine-Jackson-Album), Album des Sängers Jermaine Jackson (1984)
 Dynamite (Album), Album der Band Jamiroquai (2005)
 Dynamite (Jermaine-Jackson-Lied), Lied des Sängers Jermaine Jackson (1984)
 Dynamite (Taio-Cruz-Lied), Lied des Sängers Taio Cruz (2010)
 Dynamite (BTS-Lied), Lied der Boyband BTS (2020)
 Dynamite (Musikzeitschrift), deutsches Musikmagazin
 Dynamite (Jugendzeitschrift), amerikanisches Magazin für Jugendliche
 Dynamite (Band), niederländische Band von Cisco Kid, MC Tweety, Erika und Tammy
 den Originaltitel eines Thrillers von Walter Baltzer (2002), siehe Explosiv – Der Tod wartet nicht

sowie:
 Dynamite Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 DJ Dynamite, deutscher DJ und Hip-Hop-Produzent
 Ms. Dynamite (* 1981), britische Hip-Hop-Musikerin
 Dynamite Entertainment, US-Comicverlag

Siehe auch:
 Dynamit (Begriffsklärung)